Национальный орден «За заслу́ги», также орден Заслу́г () — национальный орден Франции. Учреждён декретом от 3 декабря 1963 года президентом Франции генералом де Голлем в качестве замены многочисленным ведомственным орденам заслуг.

Орденом могут быть награждены французские граждане, за значительные гражданские и военные заслуги, в то же время недостаточные для награждения орденом Почётного легиона. Орденом могут награждаться также и иностранцы. Решение о награждении принимает премьер-министр Франции, являющийся Гроссмейстером ордена, по представлениям Правительства. Премьер-министр Франции становится кавалером Большого креста по истечении 6 месяцев деятельности на своём посту.

Великий канцлер ордена Почётного легиона также является и канцлером ордена Заслуг.

Орден заслуг является четвёртой по значимости наградой Франции после ордена Почётного легиона, ордена Освобождения и Военной медали.

27 июля 1972 года было создано Общество взаимопомощи членам Национального ордена Заслуг, переименованное 26 октября 1974 года в Ассоциацию членов Национального ордена Заслуг.

Отменённые ордена 
При учреждении ордена Заслуг были упразднены следующие ведомственные и колониальные награды:

 Орден Социальных заслуг (), учреждён в 1936;
 Орден Здравоохранения (), учреждён в 1938;
 Орден Торговых и Промышленных заслуг (), учреждён в 1939 (1961);
 Орден Туристических заслуг (), учреждён в 1949;
 Орден Ремесленных заслуг (), учреждён в 1948;
 Орден Заслуг перед ветеранами (), учреждён в 1953;
 Орден Почтовых заслуг (), учреждён в 1953;
 Орден Народного хозяйства (), учреждён в 1954;
 Орден Спортивных заслуг (), учреждён в 1956;
 Орден Военных заслуг (), учреждён в 1957;
 Орден Трудовых заслуг (), учреждён в 1957;
 Орден Гражданских заслуг (), учреждён в 1957;
 Орден Саха́рских заслуг (), учреждён в 1958;
 Орден Чёрной звезды (), учреждён в 1889;
 Орден Звезды Анжуана (), учреждён в 1874;
 Орден Нишан-эль-Ануар (), учреждён в 1887.

Степени 

Орден Заслуг имеет пять степеней:
  Кавалер Большого креста () — знак ордена на широкой ленте через правое плечо и золотая звезда на левой стороне груди;
  Великий офицер () — знак ордена на ленте с розеткой на груди и серебряная звезда на правой стороне груди;
  Командор () — знак ордена на шейной ленте;
  Офицер () — знак ордена на ленте с розеткой на груди;
  Кавалер () — знак ордена на ленте на груди.

Знаки ордена 

Знаки ордена «За заслуги» были спроектированы Максом Леоньяни ().

Знак — шестиконечный крест с раздвоенными концами, покрытый синей эмалью. Между плечами креста листья лавра, образующие остроконечные лучи. В центральном медальоне с лицевой стороны изображение головы Марианны, символизирующей собой Французскую Республику, окружённой надписью «République Française»; с оборотной стороны — два перекрещенных французских флага, покрытых эмалями, и окружённых названием ордена и датой его учреждения. Крест подвешен к лавровому венку, который через кольцо крепится к ленте. Знаки первых четырёх степеней — позолоченные, а знак кавалера — серебряный. Диаметр знака кавалера Большого креста — 70 мм, командора — 60 мм, великого офицера, офицера и кавалера — 40 мм.

Звезда (2-я модель, с 21 февраля 1980 года) — двенадцатиконечный крест, с раздвоенными концами, без эмали. Концы лучей увенчаны шариками. Между плечами креста остроконечные лучи, покрытые синей эмалью. В центральном медальоне — изображение головы Марианны и по кругу, на синем эмалированном поле, надпись «République Française / Ordre national du Mérite». Медальон окружён лавровым венком. Звезда кавалера Большого креста — позолоченная, Великого офицера — серебряная. Диаметр звезды — 90 мм.

Звезда 1-й модели (до 21 февраля 1980 года) не имела шариков на концах лучей и эмалевого покрытия.

Лента ордена — муаровая, синяя («цвет Франции», ). Ширина ленты кавалера Большого креста — 100 мм, командора — 40 мм, великого офицера, офицера и кавалера — 37 мм.

Для ношения при повседневной гражданской одежде предусмотрены розетки из орденской ленты (диаметром 6 мм), а при мундирной одежде — планки.

Ограничения числа награждённых 
В целях поднятия престижа и значимости награды правительством принимаются меры по постепенному сокращению числа награждений орденом. Декретом от 23 января 2012 года были утверждены нижеследующие сниженные нормы награждения орденом Заслуг в течение 2012—2014 гг.

По данным Ассоциации членов Национального ордена Заслуг в ордене состоит:

Примечания

Ссылки 
 
 Ассоциация членов Национального ордена Заслуг (A.N.M.O.N.M.)  

За заслуги0
Орден «За заслуги» (Франция)
Награды, появившиеся в 1963 году